Bachtaran – dawna nazwa ostanu w Iranie, obecnie Kermanszach
 Bachtaran – dawna nazwa miasta w Iranie, obecnie Kermanszach